est une expression anglo-saxonne signifiant littéralement « [avoir des] jouets dans le grenier », mais qui est une métaphore pour parler de folie. Elle peut faire référence à :

 , titre original du Tumulte, film américain de George Roy Hill sorti en 1963 ;
 , titre anglais de Drôle de grenier ! (), film tchèque de Jiří Barta sorti en 2009 ;

 , album d'Aerosmith sorti le  ;
 , chanson présente sur l'album ;